R2 (Azerbeidzjan)
 R2 (België), een ringweg in België
 R-2 (Montenegro), een regionale weg in Montenegro
 R-2 (Spanje), een radiale snelweg in Spanje
 R² als determinatiecoëfficiënt
 , een tweedimensionale vectorruimte over de reële getallen